la ville française de Forbach, dans le département français de la Moselle
 le village allemand de Forbach, dans le Land de Bade-Wurtemberg

Cinéma 
 Forbach, court métrage réalisé par Claire Burger et sorti en 2008

Voir aussi 
 Vorbach

Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain